

Hydronyme 
 L'Orbieu est une rivière française qui coule dans la région Languedoc-Roussillon dans le département de l'Aude, affluent de l'Aude en rive droite.

Toponyme 
 Luc-sur-Orbieu est une commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon sur la rivière Orbieu.